Tarsouat är en kommunhuvudort i Marocko.   Den ligger i provinsen Tiznit och regionen Souss-Massa-Draâ, i den centrala delen av landet,  km söder om huvudstaden Rabat. Tarsouat ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Tarsouat är lite bergig. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydost om Tarsouat. Runt Tarsouat är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Tamsaout,  km öster om Tarsouat. Omgivningarna runt Tarsouat är i huvudsak ett öppet busklandskap. 

I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Souss-Massa-Draâ